Milka Planinc (1924-2010), een Joegoslavische minister-president (1982-1986)
Albin Planinc (1944-2008), een Sloveense schaakgrootmeester